Jméno a příjmení Josef Kott má více nositelů:

 Josef Kott (vrah) (* 1957) – český sériový vrah
 Josef Kott (politik) – český politik, od roku 2013 poslanec za ANO 2011